George Vere Irving (1816–1869) – szkocki prawnik i antykwariusz
 George Irving (1874–1961) – amerykański reżyser i aktor
 George S. Irving (1922–2016) – amerykański aktor teatralny
 George Irving (ur. 1954) – brytyjski aktor